Nephilidae — семейство пауков из инфраотряда аранеоморфных (Araneomorphae). Встречаются в тропических лесах всех континентов.

Таксономия 
Хотя впервые таксон был выделен ещё в 1894 году, до конца XX века представителей рассматривали в качестве подсемейства Nephilinae сперва в семействе Araneidae, затем в Tetragnathidae. В 1995 году с помощью кладистического анализа было выяснено, что Nephilinae — сестринская группа по отношению ко всем остальным Tetragnathidae, на основании чего таксону был придан ранг семейства. В настоящее к Nephilidae относят около 60 видов, объединяемых в 7 родов:
  — Африка, Мадагаскар, Шри-Ланка
  — Южная Азия, Австралия
 
  (ранее подрод Clitaetra) — Шри-Ланка
  — Пантропика
  — Пантропика (Южная Азия, Австралия)
  — тропическая Южная Америка и Африка
  (ранее подрод Nephila) — Пантропика

До 2002 года к семейству также относили роды Singafrotypa и Perilla, перенесённые в семейство Araneidae.

Ранг группы остаётся дискуссионным. В 2016 году статус таксона снова был понижен до подсемейства, но в 2019 году рассматривался в качестве семейства.

Палеонтология 
В ископаемом состоянии представлены 5 родов и около 20 видов. Среди них, Cretaraneus vilaltae (около 130 млн лет назад), Eonephila bitterfeldensis из палеогена, пять видов рода Nephila из неогена (около 16 млн лет назад; доминиканский янтарь), вид Nephila pennatipes из эоцена (около 34 млн лет назад; Флориссант, США)

Примечания

Литература 
 Agnarsson, I. (2003). Spider webs as habitat patches — The distribution of kleptoparasites (Argyrodes, Theridiidae) among host webs (Nephila, Tetragnathidae). Journal of Arachnology 31(3): 344—349. Текст

Ссылки 
 nephilidae.com — интернет-ресурс, посвящённый Nephilidae.

 
Семейства паукообразных
Таксоны, описанные Эженом Симоном